Кузя:
 Кузя — производная форма имени Кузьма.

 Топонимы
 Кузя — село в Чойском районе Республики Алтай.
 Кузя — река в Республике Алтай, приток Сарыкокши.
 Кузя — река в Пермском крае, приток Тунтора.
 Кузя — река в Башкортостане, приток Карамалы.

 Другое
 Кузя — андский кондор из коллекции Московского зоопарка.
 Кузя — амурский тигр, спасённый людьми и известный тем, что совершил путешествие из России в Китай и обратно.
 «Домовёнок Кузя» — четырёхсерийный цикл советских кукольных мультипликационных фильмов.
 Кузя - известный псевдоним основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова.

См. также 
 Секта бога Кузи